Jørgen Sonne kan syfta på:

 Jørgen Sonne (konstnär) (1801-1890), dansk konstnär
 Jørgen Sonne (författare) (född 1925), dansk författare